Brady Brook – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Brady Brook – rzeka w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot